Євстратій (, ) — чоловіче ім'я грецького походження.

Відомі носії 
 Євстратій Преподобномученик — древньоруський святий
 Євстратій Гарідас — Константинопольський патріарх у 1081—1084 роках.
 Євстратій Чудотворець — святий
 Євстратій Антіохійський — святий
  — викладач у Константинопольській вищій школі.

 Євстратій (Зоря) — архієрей Православної церкви України

Чоловічі імена
Українські імена